Rovné est une commune slovaque du district de Humenné ;
 Rovné est une commune slovaque du district de Rimavská Sobota ;
 Rovné est une commune slovaque du district de Svidník.